Ларре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на захід від Парижа, 90 км на південний схід від Кана, 9 км на північний схід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 156 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 431,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ларре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ларре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Орн